Конголезцы (, ) — государственный гимн Республики Конго. Был утверждён с получением автономии в 1959, но в 1969—1991 в период Народной Республики Конго заменялся на «Три славных дня» ().

Французский текст гимна 

En ce jour le soleil se lève 
Et notre Congo resplendit. 
Une longue nuit s'achève, 
Un grand bonheur a surgi. 
Chantons tous avec ivresse 
le chant de la liberté.

CHORUS:
Congolais, debout fièrement partout,
Proclamons l'union de notre nation,
Oublions ce qui nous divise,
soyons plus unis que jamais,
Vivons pour notre devise:
Unité, travail, progrès!
Vivons pour notre devise:
Unité, travail, progrès!

Des forêts jusqu'à la savanne,
Des savannes jusqu'à la mer,
Un seul peuple, une seule âme,
Un seul coer, ardent et fier,
Luttons tous, tant que nous sommes,
Pour notre vieux pays noir.

CHORUS

Et s'il nous faut mourir, en somme
Qu'importe puisque nos enfants,
Partout, pourront dire comme
On triomphe en combattant,
Et dans le moindre village
Chantent sous nos trois couleurs.

CHORUS

На языке конго 

Lêlo kukiele, ntângu yitûkidi  
Nsi'eto Kôngo yitemokene 
Tômbe (kia mpimpa) kisukidi  
Kyêse kiakinene beni  
Tuyimbila ye pasa 
N'kûng'a kimpwanza

Mvutu

Besi Kôngo, konso ntangu tubunda ntulu 
Tuyalangasa bumosi ye kintwâdi kia nsi'eto 
Mana ma kutumwangasanga tuvilakana mo 
Tukala bonso mika mya mbwa 
[ : Tusadila lutumu lua nsi'eto Bumosi, Kisalu, Ntomosono :] 
Tûka ku mfînda tê ye kuna m'futa. Tûka ku m'futa te ye kuna m'bu 
N'kâng'umosi, môy'omosi 
Na ngwi muna n'tim'amosi 
Tunwâna mvita bûtuna mu luzingu 
Mu kuma kya nsi'eto ya ndômbe

Mvutu

Vo mpe fwa tufweti fwa 
Wonga mpia, kadi bâna beto 
Sibata kuakulu nsângu 
Muna mvita kaka banunginanga 
Ye kuna kônso kônso belo 
Si bayimbila ku nsi'a bendela dya nitu tatu

Mvutu

Внешние ссылки 

 Страница гимна на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Республики Конго
Конго
Песни 1959 года